Са́ркая́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,5 км². Располагается на высоте 84,5 метра над уровнем моря.

Озеро имеет сложную форму: состоит из шести ярко выраженных плёсов, разделённых перешейками либо островами. Озеро вытянуто с запада на восток. С востока в него втекает, а с запада вытекает река Саркайоки. Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Вдоль всего берега, с южной стороны озера, проходит автомобильная дорога местного значения  («Сюскюярви — Маткаселькя»), а также железнодорожная линия Маткаселькя — Суоярви. В 1 км от восточной оконечности озера расположена железнодорожная станция Леппясюрья Октябрьской железной дороги.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013452.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Ссылки 
 
 
Бассейн Улмосенйоки
Озёра Суоярвского района